Die National Premier League 2021/22 war die 54. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 3. November 2021 und endete am 3. Juli 2022. Titelverteidiger war Athletic 220 FC.

Teilnehmende Mannschaften

Tabelle

Weblinks 
 National Premier League (Mongolei), Saison 2021/22 bei soccerway.com
 National Premier League (Mongolei) 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

202122
Fußballsaison 2021/22